De Engelse term upstate verwijst naar de noordelijke delen van een aantal staten van de Verenigde Staten. De term kan ook slaan op hoger gelegen delen die verder van de zee verwijderd zijn. Bovendien zijn die delen meestal landelijker, alhoewel het tegengestelde waar is in Delaware.

 Upstate California, de twintig meest noordelijke county's van Californië
 Upstate Maine, alles behalve het deel dat als "Down East" aangeduid wordt
 Upstate New York, de staat New York met uitzondering van de agglomeratie New York
 Upstate South Carolina, de noordwestelijke hoek van South Carolina